Maru steht für:
 Maru (Mythologie), Kriegsgott der Māori
 maru, Diakritikum in der japanischen Schrift, siehe Japanische Schrift #Diakritika

Maru oder Măru ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Maru (Halliste), Dorf in der Landgemeinde Halliste, Estland
 Maru (Pura), Dorf im Distrikt Pura, Indonesien
 Maru (Nigeria), Local Government Area im Bundesstaat Zamfara, Nigeria
 Maru (Insel), eine der Tanimbar-Inseln
 Măru (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Măru (Gorj), Dorf im Kreis Gorj, Rumänien

Maru ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Maru (* 2003), ugandischer Langstreckenläufer
 Richard Maru, papua-neuguineischer Minister of Nationale Planungen und Monitoring 
 Shadrack Maru (* 1978), kenianischer Marathonläufer

Maru ist der Name von
 Maru (Kater), einer populären Hauskatze auf YouTube

Siehe auch:
 Akitsu Maru (1942), japanischer Geleitflugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Armee
 Kobayashi Maru, fiktives ziviles Raumschiff im Kobayashi-Maru-Test
 Nigitsu Maru (1943), japanischer Geleitflugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Armee
 Nisshin Maru, japanisches Fabrikschiff 
 Nippon Maru, mehrere japanische Schiffe